Docks peut faire référence à :
 Docks 76
 Docks de Bruxelles
 Docks de France
 Docks Café du Havre
 Docks de Marseille
 Docks de Saint-Ouen